Hole in My Soul, singolo degli Aerosmith del 1997.
Hole in My Soul, singolo dei Kaiser Chiefs del 2016.